Por Nibaldo Mosciatti puede referirse a:

 Nibaldo Mosciatti Moena, empresario chileno, fundador de Radio Bío Bío.
 Nibaldo Mosciatti Olivieri, periodista chileno, hijo de Nibaldo Mosciatti Moena.